Виталий Дмитриевич Шанов (27 февраля 1976, Москва, СССР) — российский скульптор. Член Московского союза художников.

Биография 

Виталий Шанов родился 27 февраля 1976 года в Москве.

Окончил Московский художественный институт имени В. И. Сурикова. Проходил стажировку в Академии Художеств города Штутгарта (Германия) у профессора Отто Хайек (1927-2005)

Окончил с отличием аспирантуру в мастерской профессора А. И. Рукавишникова.

Творчество 

Виталий Шанов работает в жанре монументальной скульптуры академического стиля. Основной вид материала, с которым он работает - бронза.

В работах Шанова много реминисценций классического мирового искусства, музейно-археологического эстетизма применительно к античным образцам, византийским памятникам, произведениям романики и готики, Ренессанса и классицизма. Скульптор-монументалист, Шанов пытается по-новому осмыслить сам феномен памятника в городской среде, сделав свои работы интерактивными и приближенными к зрителю.

В работах скульптора, в монументальных композициях и в формах малой пластики, ретроспективно разворачивается история конных монументов. Еще одной темой творчества Виталия Шанова являются «пруды» – декоративные композиции, в которых сочетаются стебли, листья и цветы водных растений, легкокрылые стрекозы, жуки и другие обитатели прудов и источников. Для своих «фонтанов» Шанов выбирает орнаментальный стиль модерн, одним из лейтмотивов которого была декоративность, основанная на подражании органическим формам и линиям, создаваемым природой.

Работы скульптора находятся в Государственном музее им. Дарвина, Музее Московского Зоопарка, частных коллекциях России, Германии, Австрии, Бельгии, Франции.

Он работал над вратами главного храма ВС РФ и барельефами, на которых отображены все наиболее значимые битвы Великой Отечественной войны. Является автором памятника «Подвигу врачей и медсестер в годы Великой Отечественной войны» в Туле.

Участвовал в создании Храмового комплекса Живоначальной Троицы
на Борисовских прудах в Москве и многих других монументальных проектах.

Основные монументальные произведения 

 2004 — Врата Храмового комплекса Живоначальной Троицы на Борисовских прудах в Москве.

 2008 — Памятник Народной артистке СССР Кларе Степановне Лучко в Краснодаре.

 2009 — Памятник Святой Великомученице Екатерине в Краснодаре. 

 2011 — Памятник академику живописи Александру Александровичу Киселёву ​в Туапсе.

 2012 — Памятник Великим Целителям ​ в Туапсе.

 2012 — Памятник 200-летию Бородинской битвы, Бородино.

 2015-2016 — Памятники погибшим в годы Великой Отечественной Войны. Мемориалы «Неизвестному Солдату» в 12 городах РФ.

 2015 — Памятник Подвигу Врачей и Медсестёр в годы Великой Отечественной Войны​ в Туле.

 2016 — Памятник​ генералу армии Ивану Черняховскому в Москве.

 2016 — Монументальная скульптура «Символ России» -подарок Российской Федерации Филиппинам. Парк скульптур АТЭС, Манила.

 2017 — Врата Храма​ Воскресения Христова и​ Новомучеников и исповедников​ Церкви Русской на Лубянке.

 2017 — Барельефы Святых Великомучеников Илариона Троицкого и Патриарха Тихона Московского для​ Храма​ Воскресения Христова и​ Новомучеников и исповедников​ Церкви Русской на Лубянке.

 2017 — Статуи Святых православных воинов (Комплекс «Прасковеевка», Геленджик).

 2017 — Врата Храма​ Святых Петра и Февронии Муромских Чудотворцев в Новороссийске.

 2018 — Комплекс​ монументальных скульптурных композиций​, монументальное скульптурное панно посвященное Крещению Руси, Херсонес Таврический.

 2019 — Памятник труженикам тыла и детям войны «Кызыл Кош»​ - «Красный Обоз», Кызыл.

 2019 — Памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, Брест, Беларусь.

 2019-2020 — Барельефы «Северных и Южных Врат», фасадные бронзовые скульптуры «Святой Александр Невский», «Святой Дмитрий Донской», «Канон Голгофа», Барельеф «Карта боевых действий соединений 5-й и 33-й армий западного фронта в битве под Москвой» для Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка. Скульптуры «Статуя Сергий Радонежский», «Статуя Архангел Михаил» для объекта «Территория Храмового комплекса».

Персональные выставки 

 2006 — Московский Кремль.
 2010 — Государственный Комплекс «Дворец Конгрессов». (Константиновский дворец) в Стрельне.
 2014 — Российская академия художеств.

Награды и признание

Признание 

Лауреат Золотой медали Российской академии художеств. Член Московского союза художников. Участник многочисленных
выставок (Арт Манеж, Арт Москва, и т.д.) и экологических проектов.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 августа 2020 года) — за большой вклад в организацию и проведение социально важных, общественно значимых мероприятий.

Общественная деятельность 

Виталий Шанов принимает активное участие в культурной и общественной жизни страны. В своей работе тесно взаимодействует с Министерством Обороны Российской Федерации и Русской Православной Церковью.

Примечания